Macropipus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Prestandrea 1833. Macropipus ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simkrabbor
Macropipus